Джорджо Галимберти (; родился 5 сентября 1976 года в Милане, Италия) — итальянский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отца Джорджо зовут Фьоре. По профессии он предприниматель. Мать — Инес — домохозяйка. Имеет двух братьев: Диего и Вальтер.

Джорджо имеет прозвище Galimba (Галимба). Любимое покрытие — грунт. С 2001 по 2006 год периодически выступал за сборную Италии в Кубке Дэвиса.

Дисквалификация за игру на тотализаторе
В феврале 2008 года Галимберти был дисквалифицирован на 100 дней и оштрафован на 35 000 долларов США за ставки на тотализаторе в период с 2003 по 2006 год.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии